Fantapié ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Fantapié Altobelli (* 1962), italienische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Henri-Claude Fantapié (* 1938), französischer Dirigent